Бундеслига 1980—1981 — 18-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 15 августа 1980 года, а завершился 13 июня 1981 года. «Бавария» защитила свой титул чемпиона ФРГ, завоёванный в прошлом году.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа:
 «Гамбург» — «Шальке 04» — 7:1 (11 тур, 25 октября 1980 года)
 «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Юрдинген 05» — 7:1 (32 тур, 30 мая 1981 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Шальке 04» — «Бохум» —  0:6 (30 тур, 9 мая 1981 года)
 Самый результативный матч (9 голов): 
 «Бавария» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 7:2 (32 тур, 30 мая 1981 года)
 «Карлсруэ» — «Мюнхен 1860» — 7:2 (34 тур, 13 июня 1981 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1980/81  

Германия
Германия
1980/1981
Спорт в Германии в 1980 году
Спорт в Германии в 1981 году